-{T|sr:Spisak epizoda serije Urgentni centar (američka TV serija);sr-ec:Списак епизода серије Ургентни центар (америчка ТВ серија);sr-el:Spisak epizoda serije Urgentni centar (američka TV serija)}-
Urgentni centar je medicinska televizijska drama koju je stvorio pisac Majkl Krajton i koja se emitovala na kanalu NBC od 19. septembra 1994. do 2. aprila 2009. godine. 

Serija Urgentni centar broji 15 sezona i 331 epizodu.

Pregled

Epizode

1. sezona (1994—95) 

U glavnu postavu su ušli Entoni Edvards, Džordž Kluni, Šeri Stringfild, Noa Vajl i Erik La Sejl. U epizodi "Prvi dan" Džulijana Margulis je unapređena u glavnu postavu.

2. sezona (1995—96) 

Glorija Ruben, koja se epizodno pojavljivala u prošloj sezoni i u epizodama "Dobro došao nazad, Karteru", "Letnja trka", "Učini nekom, nauči nekog, ubi nekog" i "I sa bebom ih je dvoje", unapređena je u glavnu postavu u epizodi "Dani kao ovaj".

3. sezona (1996—97) 

Lora Ins, koja se epizodno pojavljivala u prošloj sezoni, unapređena je u glavnu postavu. Šeri Stringfild je napustila galvnu postavu nakon epizode "Stanica jedinstva".

4. sezona (1997—98) 

Marija Belo, koja se epizodno pojavljivala u prošloj sezoni, unapređena je u glavnu postavu. Aleks Kingston se pridružila glavnoj postavi na početku sezone.

5. sezona (1998—99) 

Keli Martin je zamenila Mariju Belo na početku sezone. Džordž Kluni je napustio seriju nakon epizode "Oluja (2. deo)"
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#310073;"| Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#310073;"| Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#310073;"| Naslov
! scope="col" style="background-color:#310073;"| Reditelj
! scope="col" style="background-color:#310073;"| Scenarista
! scope="col" style="background-color:#310073;"| Premijerno emitovanje

|}

6. sezona (1999—2000) 

Pol Mekrejn, koji se pojavljivao epizodno u perthodne dve sezone, unapređen je u glavnu postavu. Goran Višnjić i Majkl Mišel su se pridružili glavnoj postavi na početku sezone. Glorija Ruben je napustila  glavnu posstavu nakon epizode "Deo divljih stvari". Erik Paladino, koji se epizodno pojavljivao od epizode "Poslednji obredi" do epizode "Deo divljih stvari", unapređen je u gavnu postavu u epizodi "Hampti Dampti". Min-Na, koja se epizodno pojavila u prvoj sezoni, unapređena je u glavnu postavu u epizodi "Porodične stvari". Mora Tirni, koja se epizodno pojavila u epizodi "Orkanski visovi", unapređena je u glavnu postavu u epizodi "Ebin način". Keli Martin je napustila seriju nakon epizode "Sve u porodici". Džulijana Margulis je napustila glavnu postavu nakon epizode "Tako slatka tuga".
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#732B00;"| Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#732B00;"| Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#732B00;"| Naslov
! scope="col" style="background-color:#732B00;"| Reditelj
! scope="col" style="background-color:#732B00;"| Scenarista
! scope="col" style="background-color:#732B00;"| Premijerno emitovanje

|}

7. sezona (2000—01) 

Sedma sezona je jedina sezona u kojoj se glavna postava nije menjala.
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#3F6D9B;"| Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#3F6D9B;"| Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#3F6D9B;"| Naslov
! scope="col" style="background-color:#3F6D9B;"| Reditelj
! scope="col" style="background-color:#3F6D9B;"| Scenarista
! scope="col" style="background-color:#3F6D9B;"| Premijerno emitovanje

|}

8. sezona (2001—02) 

Šeri Stringfild se vratila u glavnu postavu u epizodi "Nikad ne reci nikad" nakon koje je Erik Paladino napustio seriju. Majkl Mišel i Erik La Sejl su napustili glavnu postavu nakon epizode "Biću kući za Božić", ali su se vraćali u epizodi "Na plaži" odnosno epizodama "Sve ti je u glavi" i "Na plaži". Šarif Atkins, koji se pojavljivao epizodno od eppizode "Ako treba da padnem zbog milosti" do epizode "Gde ćeš?" i od epizode "Preko poravka" do epizode "Šteta je načinjena", je unapređen u glavnu postavu u epizodi "Sve ti je u glavi". Entoni Edvards je napustio glavnu postavu na kraju sezone.
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#1a3300;"| Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#1a3300;"| Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#1a3300;"| Naslov
! scope="col" style="background-color:#1a3300;"| Reditelj
! scope="col" style="background-color:#1a3300;"| Scenarista
! scope="col" style="background-color:#1a3300;"| Premijerno emitovanje

|}

9. sezona (2002—03) 

Meki Fajfer, koji se epizodno pojavljivao u prošloj sezoni, je unapređen u glavnu postavu.
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#AC002B;"| Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#AC002B;"| Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#AC002B;"| Naslov
! scope="col" style="background-color:#AC002B;"| Reditelj
! scope="col" style="background-color:#AC002B;"| Scenarista
! scope="col" style="background-color:#AC002B;"| Premijerno emitovanje

|}

10. sezona (2003—04) 

Parminder Nagra, koja se epizodno pojavila u epizodi "Šta sad?", je unapređena u glavnu postavu u epizodi "Draga Ebi". Linda Kardelini se pridružila glavnoj postavi u epizodi "Iz Afrike". Pol Mekrejn ja napustio glavnu postavu nakon epizode "Slobodan pad". Šarif Atkins je napustio glavnu postavu nakon epizode "Gde ima dima".
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#F46F1B; color:#000000" | Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#F46F1B; color:#000000" | Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#F46F1B; color:#000000" | Naslov
! scope="col" style="background-color:#F46F1B; color:#000000" | Reditelj
! scope="col" style="background-color:#F46F1B; color:#000000" | Scenarista
! scope="col" style="background-color:#F46F1B; color:#000000" | Premijerno emitovanje

|}

11. sezona (2004—05) 

Šejn Vest se pridružio glavnoj postavi na početku sezone. Aleks Kingston je napustila glavnu postavu nakon epizode "Strah". Ming-Na je napustila seriju nakon epizode "Beše noć". Noa Vajl je napustio glavnu postavu na kraju sezone.
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; margin:auto;"
|-style="color:white"
! scope="col" style="background-color:#B9005A;"| Br. useriji
! scope="col" style="background-color:#B9005A;"| Br. usezoni
! scope="col" style="background-color:#B9005A;"| Naslov
! scope="col" style="background-color:#B9005A;"| Reditelj
! scope="col" style="background-color:#B9005A;"| Scenarista
! scope="col" style="background-color:#B9005A;"| Premijerno emitovanje

|}

12. sezona (2005—06) 

Šeri Stringfild je ponovo napustila glavnu postavu nakon epizode "Kanjongrad" u kojoj je Skot Grajm unapređen u glavnu postavu.

13. sezona (2006—07) 

Džon Stamos, koji se pojavljivao epizodno u prošloj sezoni, je unapređen u glavnu postavu. Lora Ins je napustila glavnu postavu nakon epizode "Podeljena kuća", a Šejn Vest na kraju sezone.

14. sezona (2007—08) 

Goran Višnjić je napustio glavnu postavu na kraju sezone.

15. sezona (2008—09) 

Meki Fajfer je napustio seriju nakon epizode "Život posle smrti" u kojoj je Dejvid Lajons unapređen u glavnu postavu. Anđela Baset se pridružila glavnoj postavi u epizodi "Još jedan četvrtak u Opštoj". Mora Tirni je napustila glavnu postavu nakon epizode "Knjiga o Ebi".

Spoljašnje veze 
Ургентни центар (америчка ТВ серија)